Chablis puede referirse a: 

 Chablis, comuna francesa situada en Yonne.

 Chablis (AOC), denominación de origen de vino.

 The Lady Chablis, drag-queen.